95-й Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2016 года прошёл в Фёрде (Норвегия) c 8 по 16 апреля. Были разыграны награды в 8 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях — у женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

По большим медалям

По общей сумме медалей

Страны-участницы

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики
 Страница чемпионата.

2016
Апрель 2016 года
Тяжёлая атлетика
Спорт в Норвегии в 2016 году
Чемпионаты Европы в Норвегии
2016 год в тяжёлой атлетике